Иван Фёдорович Тимковский (1778—1808) — русский  и  конца XVIII — начала XIX века.

Биография

Брат педагога Ильи Фёдоровича и профессора филологии Романа Фёдоровича. Учился в Киевской духовной академии, окончил Императорский Московский университет с тремя медалями . 

Служил в канцелярии графа М. С. Воронцова, а потом в комиссии сочинения законов. И. Ф. Tимковский переводил с немецкого и английского языков и помещал свои оригинальные стихотворения и переводы в повременных изданиях того времени. 

В «Приятном и полезном препровождении времени» им помещено за 1796 год «К пышной гробнице» (часть XII, cтраница 97); за 1797 год: «Мысли прекрасной вдовы о цветах», перевод с немецкого языка (ч. ХIV, стр. 17), «Выписки из арабской рукописи» (ч. XIV, стр. 38), «Суд», перевод с немецкого (ч. XIV, стр. 49), «Подобие лица, истинное происшествие в Германии» (ч. ХТ, стр. 49); за 1798 год: «Приятный вечер при лунном сиянии», перевод с немецкого (ч. XIX, стр. 209), «Утро в Вильденфельде», перевод с немецкого («Приятное и полезное препровождение времени», стр. 363), «Маркелл из Сиракуз», из Т. Ливия, книга XXV, глава 24, («Приятное и полезное препровождение времени», стр. 382), «Милый кавалер» (ч. XX, стр. 20), «Кончина Фокионова» стихотворение, («Приятное и полезное препровождение времени», стр. 125), «К луне», стих., (стр. 140). 

В «Ипокрене, или Утехи любословия» за 1799 год он опубликовал: «Сцены 31 декабря 1798 года», стихотворение (ч. І, стр. 125), «Утомленный странник» («Иппокрена, или Утехи любословия», стр. 151). 

Свои журнальные статьи подписывал сокращенным именем И-ч Тмквск. или Т-й. 

Кроме того Тимковский отдельно издал: «Природа и любовь», сочинение Мильтенберга, перевод (Москва, 1799), «Жизнь Екатерины Великой», труд барона Танненберга (Москва, 1801, 2-е изд. СПб. 1804), «Секретарь новый или полный письмовник, содержащий в себе полное наставление, как должно образовать себя в письменном слоге», 2 части (Москва, 1801), «Полное собрание сочинений Соломона Геснера», 4 части (Москва 1802—1803).

Иван Фёдорович Тимковский скончался совсем молодым в 1808 году, на 30-м году жизни, так и не раскрыв большинство своих талантов.

Примечания

Литература 
 
 «Киевская старина», 1891, август, стр. 215. 
 Сопиков В. С. «Опыт российской библиографии», СПб. 1813—31, ч. 3, стр. 79 и 80, № 3977, 3978; ч. 4, стр. 223, № 9040—9041; стр. 365, № 10186; стр. 464, № 11009; ч. 5, стр. 185, № 13103. 

Русские поэты
Переводчики с английского языка
Переводчики с немецкого языка
Переводчики на русский язык
Переводчики поэзии на русский язык